Kolumna Trójcy Przenajświętszej – wolnostojąca konstrukcja architektoniczna w kształcie słupa, obelisku bądź piramidy, wsparta na cokole, zdobiona licznymi figurami alegorycznymi. Jest to rodzaj Kolumny morowej.

Wznoszenie kolumn morowych rozpowszechniło się po Soborze Trydenckim w krajach Monarchii habsburskiej. Kolumna Trójcy Przenajświętszej jest formą barokową. Za wzór służyła kolumna maryjna na Piazza Santa Maria Maggiore w Rzymie, ustawiona w 1614 r. Często nazywana była kolumną morową.

Kolumny Trójcy Przenajświętszej znajdują się w następujących miastach:

Polska 
 Kolumna Trójcy Świętej w Bystrzycy Kłodzkiej
 Pomnik Trójcy Świętej w Lądku-Zdroju
 Rydzyna
 Świdnica

Czechy 
 Kolumna Trójcy Przenajświętszej w Ołomuńcu
 Brno
 Kolumna Św. Trójcy w Pradze
 Trutnov
 Teplice
 Čimelice
 Jindřichův Hradec
 Kadaň
 Karlowe Wary
 Litvínov
 Zdziar nad Sazawą
 Mikulov

Słowacja 
 Kremnica
 Komárno
 Nowe Zamki
 Bańska Szczawnica
 Trenczyn
 Trnawa
 Prievidza
 Nitra

Węgry 
 Budapeszt
 Pecz
 Sopron
 Csongrád
 Makó

Austria 
 Kolumna morowa w Wiedniu
 Zwettl
 Linz
 Poysdorf

Słowenia 
 Lublana – przed kościołem Trójcy Św.

Zobacz też 

 kolumna morowa
 kolumna maryjna

Przypisy 

Kolumny morowe